Мобола́де «Бола́де» Абимбо́ла Аджома́ле (; род. 31 августа 1995, Лондон, Великобритания) — канадский легкоатлет нигерийского происхождения, специализирующийся в спринтерском беге. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в эстафете 4×100 метров.

Биография 
Родился в Лондоне, детство провёл на исторической родине родителей в Нигерии. В 11 лет вместе с семьёй переехал в канадский Ричмонд-Хилл.

Начал серьёзно заниматься лёгкой атлетикой в 16 лет, после того как без подготовки вышел в финал школьного чемпионата провинции Онтарио в беге на 100 метров. До этого несколько лет играл в футбол, где выделялся своей высокой скоростью. Начинал выступать за школьную команду по регби, но тренер по лёгкой атлетике убедил его мать, что это слишком травмоопасный вид спорта для Боладе.

Участвовал в юниорских чемпионатах мира в 2012 (вышел в полуфинал в беге на 100 метров) и 2014 годах.

В 2014 году поступил в Университет академии искусств в Сан-Франциско, Калифорния, где стал получать образование в области рекламы. Его тренером в США стал Брендит Кэмпбелл. Под его руководством Боладе участвовал в чемпионате мира в помещении 2016 года, где вышел в полуфинал в беге на 60 метров. На летнем чемпионате Канады занял 4-е место на стометровке и стал членом сборной на Олимпийских играх. Там его участие ограничилось предварительными забегами в эстафете 4×100 метров. Благодаря его помощи, канадцы вышли в финал, где завоевали бронзовые медали (место Аджомале в составе занял двукратный призёр Игр Андре Де Грасс).

В 2017 году в составе сборной Канады занял шестое место в финале чемпионата мира в эстафете 4×100 метров.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Моболаде Аджомале на сайте all-athletics.com
 Профиль Моболаде Аджомале на сайте Олимпийских игр 2016 года

Бегуны на короткие дистанции Канады
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Выпускники Университета академии искусств (Сан-Франциско)